Kingswood (Buckinghamshire), een plaats in het Engelse graafschap Buckinghamshire
 Kingswood (South Gloucestershire), een plaats in het Engelse graafschap Gloucestershire